Серге́й Алекса́ндрович Кузнецо́в:* Кузнецов, Сергей Александрович (1923—1991) — советский дипломат.
 Кузнецов, Сергей Александрович (род. 1951) — советский и российский филолог, автор Большого толкового словаря русского языка.
 Кузнецов, Сергей Александрович (род. 1954) — советский химик.
 Кузнецов, Сергей Александрович (род. 1978) — российский хоккеист, вратарь.
 Кузнецов, Сергей Александрович (род. 1991) — российский хоккеист, защитник. Примечания